Малышевское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Ельнинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Малое Павлово. 

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением 5 июня 2017 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Леонидовское сельское поселение.

География 
 Общая площадь: 123,45 км²
 Расположение: юго-западная часть Ельнинского района
 Граничит:
 на северо-западе — с Глинковским районом
 на севере — с Леонидовским сельским поселением
 на востоке и юге — с Новоспасским сельским поселением
 на западе — с Починковским районом
 Крупные реки: Стряна.

Экономика 
Сельхозкооператив «Малышевский», есть школа, 2 дома культуры.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 14 населённых пунктов.
 Малое Павлово, деревня
 Большое Павлово, деревня
 Вербилово, деревня
 Заполье, деревня
 Костылево, деревня
 Малышевка, деревня
 Мишуково, деревня
 Новое Щербино, деревня
 Орлы, деревня
 Ржавец, деревня
 Сигарево, деревня
 Старое Щербино, деревня
 Старшевка, деревня
 Холм, деревня

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сведения на сайте районной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ельнинского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году